Stuartowie – dynastia władców Szkocji i Anglii
 M3/M5 Stuart – amerykański czołg lekki z okresu II wojny światowej
Miejscowości w USA:
 Stuart – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Martin
 Stuart – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Stuart – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Stuart – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Hughes
 Stuart – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Patrick
Gminy w USA:
 Stuart (ang. Stuart Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Stuart (ang. Stuart Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt

Zobacz też 
 Stewart